Сундбю:

 Сундбю, Мартин Йонсруд (род. 1984) — норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион.
 Сундбю — наземная станция Копенгагенского метрополитена, расположенная в районе Эрестад.